

Plaatsen
Vincennes (Frankrijk), een gemeente en plaats in het Franse departement Val-de-Marne
Vincennes (Indiana), een plaats in de Amerikaanse staat Indiana

Stations
 Château de Vincennes (metrostation) in Vincennes (Val-de-Marne)
 Gare de Vincennes, voormalig spoorwegstation aan spoorlijn naar Vincennes (Val-de-Marne)
 Porte de Vincennes (metrostation) in Vincennes (Val-de-Marne)
 Station Vincennes, spoorwegstation in Vincennes (Val-de-Marne)

Zie ook
 Bois de Vincennes, park bij Vincennes (Val-de-Marne)
 Kasteel van Vincennes, kasteel bij Vincennes (Val-de-Marne)